Натуральне число 884
 884 рік до нашої ери
 884 рік нашої ери